Opawa kan verwijzen naar volgende plaatsen:

Nieuw-Zeeland:
Opawa (Canterbury)

Polen:
Opawa (Neder-Silezië)